Lintfort steht für
 Lintfort, Stadtteil in Kamp-Lintfort, Nordrhein-Westfalen, siehe Kamp-Lintfort#Stadtgliederung
 Typ Lintfort, eine Lokomotivenbauart des Herstellers Hohenzollern 

Siehe auch:
 Linforth